Le tournoi de tennis d'Indonésie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Jakarta du  au .

Yayuk Basuki remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Grossman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Arendt et Kristine Radford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indonésie
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Indonesie
1993 en Indonésie
Tennis en avril 1993
Tennis en mai 1993